У этого топонима существуют и другие значения: см. .
Поронгуруп () — национальный парк в регионе  штата Западная Австралия (Австралия).

 Описание 
Парк был основан в 1971 году, его площадь тогда была определена в 11,57 км². Он был создан для охраны одноимённого горного хребта, небольшого, но очень древнего: его возраст оценивается в 1,2 миллиарда лет (докембрий). Парк имеет условно овальную форму, вытянут с запада на восток примерно на 12,5 км, его максимальная ширина около 3 километров, нынешняя площадь 25,11 км². Высшая точка хребта и парка — пик Салазки Дьявола (), высотой 670 метров. В меловом и палеогеновом периодах Поронгуруп являлся островом, так как в то время здесь был океан. Ближайший город, откуда отправляются все экскурсии в парк, —  (ок. 2800 жителей), расположенный в 14 километрах (по прямой) к западу от границ парка. Примерно в одном километре к северу от парка Поронгуруп расположена  с населением около 400 человек.

В парке во множестве произрастают деревья эвкалипт разноцветный, , , Corymbia calophylla, кустарник . Обитает редкая птица вида крикливая кустарниковая птица, встречаются кенгуру.

11 февраля 2007 года в парке начался лесной пожар. Несмотря на активные действия, за трое суток он уничтожил около 95 % парка.

 См. также 
 Список национальных парков Австралии
 
  — кустарник, в быту называемый «поронгурупская акация».

 Ссылки 
 
  на сайте parks.dpaw.wa.gov.au
 

Национальные парки Западной Австралии
Появились в 1971 году в Австралии